Obergasse 16 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Obergasse 16 in Idstein, Hessen, siehe Druckerei Grandpierre
 Obergasse 14/16 in Usingen, Hessen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Usingen #O

Siehe auch:
 Obere Gasse 16 (Oberderdingen), Baden-Württemberg